

Personnalités 
 Alan Sokal (1955-), professeur de physique américain ;
 Benoît Sokal (1954-2021), scénariste et dessinateur belge de bande dessinée ;
 Harry R. Sokal (1898-1979), producteur de films allemand ;
 Jean-Luc Sokal (1961-), footballeur français ;
 Michael Sokal (19?-), historien des sciences britannique.

Toponyme 
 Sokal : ville de l'oblast de Lviv, en Ukraine.

Divers 
 Affaire Sokal, canular publié par le physicien Alan Sokal ;
 Canular Sokal au carré, canular publié par trois chercheurs américains.

Homonymie de patronyme